Floriade ist

 eine alle zehn Jahre stattfindende internationale Gartenschau in den Niederlanden; siehe Floriade (Niederlande)
 eine jährliche Gartenausstellung in der australischen Hauptstadt Canberra; siehe Floriade (Canberra)